Жаксы́-Жалгызта́у () — топоним в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области Казахстана. Может обозначать:
 Жаксы-Жалгызтау — гора;
 Жаксы-Жалгызтау — озеро;
 Жаксы Жалгызтау — село.